

Сардан — муніципалітет, регіон Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сардан — муніципалітет, регіон Лангедок-Русійон, департамент Гар

Сардан — селище, Можгинський район, Удмуртія